Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Psarski – polski dyplomata
 Józef Psarski – polski lekarz, działacz narodowy, społeczny i oświatowy
 Romuald Psarski – polski bojownik niepodległościowy
 Wiktor Psarski – polski szlachcic, uczestnik powstań
 Zygmunt Psarski – polski żołnierz